Chahba kan syfta på följande platser:

Syrien 

 Shahba District, distrikt, as-Suwayda', 
 Shahbā, distriktshuvudort, as-Suwayda', 

Robotskapade Syrienförgreningar